Money in the Bank – gala wrestlingu, wyprodukowana przez federację WWE
 Money in the Bank – gala wrestlingu, wyprodukowana przez federację WWE i należąca do brandu SmackDown